Jordan Thompson era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Marc Polmans ha sconfitto Andrew Harris con il punteggio di 7-5 6-3.

Teste di serie 

  Yasutaka Uchiyama (quarti di finale)
  Tatsuma Ito (semifinale)
  James Duckworth (quarti di finale)
  Marc Polmans (campione)
  Alex Bolt (secondo turno)
  Andrew Harris (finale)
  Jay Clarke (terzo turno)
  Alejandro Tabilo (quarti di finale)

  Max Purcell (quarti di finale) 
  Mukund Sasikumar (terzo turno) 
  Akira Santillan (terzo turno) 
  Hiroki Moriya (semifinale) 
  Aleksandar Vukic (secondo turno) 
  Shuichi Sekiguchi (terzo turno) 
  Yosuke Watanuki (terzo turno) 
  Harry Bourchier (terzo turno)

Qualificati 

  James Ibrahim (primo turno)

  Brandon Walkin (primo turno)

Wildcard 

  Jai Corbett (primo turno)
  Cameron Green (secondo turno)
  William Ma (primo turno)

  Tristan Schoolkate (secondo turno) 
  Dane Sweeny (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Traralgon Challenger